Germantown (Illinois)
 Germantown (Kentucky)
 Germantown (Maryland), urbanització designada pel cens a Montgomery County, Estats Units.
 Germantown (Nova York)
 Germantown (Ohio)
 Germantown (Pennsilvània)
 Germantown (Tennessee)
 Germantown (Wisconsin)
 Germantown Hills (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 East Germantown, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Batalla de Germantown, conflicte de la Campanya de Filadèlfia de la Guerra de la Independència dels Estats Units.